Smolenka steht für:

Smolenka, Fluss in St. Petersburg
Smolenka (Rajon Krynytschky)  
Smolenka (Gmina Filipów)